Tarup kan avse:

 Tarup, Odense – en stadsdel i Odense, Danmark
 Tarup, Fåborg-Midtfyns kommun – en ort i Fåborg-Midtfyns kommun, Danmark
 Tarup, Flensburg – en stadsdel i Flensburg, Tyskland